Weiße Wolke Carolin ist der Titel von:

 Weiße Wolke Carolin (Film), Kinderfilm von Rolf Losansky (1985)
 Weiße Wolke Carolin (Kinderbuch), Kinderbuch von Klaus Meyer (1980)